Lucio Emilio Mamercino – politico e generale romano eletto console nel 484 a.C.
 Lucio Emilio Mamercino – politico e militare romano eletto tribuno consolare nel 391 a.C.
 Lucio Emilio Mamercino – politico e militare romano eletto console nel 366 a.C.